MZ, Mz eller mz kan syfta på: 

 MZ – en motorcykeltillverkare Motorenwerke Zschopau, se MZ (mc)
 MŽ – förkortning för de makedonska järnvägarna, se Makedonski Železnici
 MZ – beteckning på tyska fordon från Mainz eller Mainz-Bingen.
 MZ – DSB:s littera för loket TMZ
 MZ – ISO-3166-kod för Moçambique
 MZ – förkortning för en tysk regional dagstidning, se Mitteldeutsche Zeitung 

 .mz – toppdomän för Moçambique